Treehouse of Horror XXV () — четвёртый эпизод двадцать шестого сезона мультсериала «Симпсоны». Выпущен 19 октября 2014 года в США на телеканале «FOX». Посвящён Хэллоуину и, по традиции, состоит из трёх частей.

Сюжет

«School Is Hell» () 
Оставшись в наказание после уроков, Барт находит на своей парте надпись на неизвестном ему языке. Он зовёт Лизу, чтоб она увидела это. Используя приложение-переводчик, Лиза обнаруживает, что это надпись на древнеарамейском. Прочитав её, они попадают в ад, в школу для демонов, где Лиза становится популярной и где Барт неожиданно начинает делать успехи. Когда Барт говорит родителям о этой школе, они пошли на разговор с директором школы. И вскоре Барт учится в ней, получает хорошие оценки по всем предметам и заканчивает год отличником.

«A Clockwork Yellow» () 
Мо имеет банду в стиле Заводного апельсина в Лондоне вместе с Ленни, Карлом и Гомером. Все было хорошо, пока Гомер не влюбляется в девушку (Мардж), которая убеждает его бросить банду, после его ухода банда распалась. Много лет спустя на Мо нападают в его доме. Тогда он решает вернуться в старое дело и зовёт собой Гомера, а также Ленни и Карла, которые стали полицейскими. Они договариваются о последней встрече, Мардж говорит Гомеру, что это плохо влияет детей, но Гомер вновь решает пойти, не слушая Мардж. Проворачивая своё «последнее дело», они долго думают и делают свой выбор. Они решают напасть на эротическую вечеринку в масках, которые создают «цензуру». Началась драка, в которой Мо избили.

Но тут серию прерывает Стэнли Кубрик.

«The Others» () 
Утром Гомер идёт в ванную, чтобы умыться. Там он замечает на зеркале кровавую надпись «Помоги». Позже Мардж находит загадочные молочные коктейли, и это становится началом череды странных событий, происходящих в их доме. После происходящих событий они обнаруживают других себя (старых Симпсонов вариации 1987 года), являющихся призраками. Гомер встречает прошлую Мардж, которая больше любит его. Между ними происходит ссора, и «новая» Мардж говорит, что знает все ошибки Гомера, и не перестаёт его любить из-за этого. «Новый» Гомер возвращается к «старой» Мардж.

Пародии в эпизоде 
 В части "Заводной лимон" есть огромное количество отсылок к фильмам режиссёра Стэнли Кубрика:
Название и сюжет являются отсылкой к роману Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин», написанному в 1962 году, который лёг в основу одноимённого фильма, снятого Кубриком в 1971 году.
 Сцена в туалете — отсылка к фильму «Цельнометаллическая оболочка».
 Эротическая вечеринка Мистера Бёрнса — пародия на оргию из фильма «С широко закрытыми глазами», а Мистер Смитерс своим внешним видом отсылается к главному герою фильма.
 Сцена, где Гомер забивает Сайдшоу Мела костью из его волос — отсылка к фильму «Космическая одиссея 2001 года», как и «монолит», появляющийся в конце этой сцены.
Сцена дуэли Карла и Продавца комиксов — отсылка к фильму «Барри Линдон».
В музыкальном магазине присутствуют три пластинки, пародирующие своими названиями и обложками различные фильмы Стэнли Кубрика: «Dr. Strangelaugh» (пародия на фильм «Доктор Стрейнджлав» — «Dr. Strangelove»), «Paths of Gravy» (пародия на «Тропы славы» — «Paths of Glory») и «Full Milhouse Jacket» (пародия на «Цельнометаллическую оболочку» — «Full Metal Jacket»).

 Когда доктор Монро застревает в стене, то это является отсылкой к диснеевскому «Винни-Пуху» (включая слова Гомера и отражение в зеркале).

Интересные факты 
 Звонок в виде головы человека является отсылкой к эпизоду Der Fuehrer’s Face из мультсериала о Дональде Даке.
 Когда Барт и Лиза идут по адской школе, на заднем плане можно видеть пытку пончиками, которой подвергался Гомер в новелле «Дьявол и Гомер Симпсон» в Домике ужасов на дереве 4.
 В конце эпизода «Заводной лимон» можно заметить киноплёнку под названием «Fake moon landing» (Подделка высадки на луну). В Америке распространено мнение, что в 1970-х годах Стэнли Кубрик участвовал в «лунном заговоре» и снимал в Неваде сцены высадки на Луну американских астронавтов проекта «Аполлон».
 Среди семей Симпсонов, приходящих жить в доме, были пародии на Время приключений, Гадкий я, Лего, Южный парк, Спецагент Арчер, один из диванных приколов и версия из выпуска на Хэллоуин 13.
 В конце новеллы «Другие», «старые» Симпсоны убивают «новых», и те становятся призраками. В итоге они все вместе делают семейное фото с нелепыми рожицами.

Ссылки 
 

Хеллоуинские эпизоды в «Симпсонах»
Ад в искусстве